Fontaine puede referirse a los siguientes artículos

 Fontaine (Aube), comuna de Aube (Francia).
 Fontaine (Belfort), comuna del Territorio de Belfort (Francia).
 Fontaine (Isère), comuna del Isère (Francia).
 Fontaine es el nombre de una famosa escultura (urinario) presentada por Marcel Duchamp.

Lugares que en parte contienen la palabra Fontaine:

 Fontaine-Bellenger
 Fontaine-l'Abbé, una comuna y población de Francia, en la región de Alta Normandía.
 Fontaine-Française
 Fontaine-Mâcon
 Frédéric-Fontaine, una población y comuna francesa, situada en la región de Franco Condado.
 La Fontaine-Saint-Martin
 Saint-Hilaire-Fontaine, una población y comuna francesa , situada en la región de Borgoña.
 Villars-Fontaine

Personas cuyo apellido es Fontaine o contiene esta palabra.

 Alexis Fontaine, (1704-1771), matemático francés.
 Arturo Fontaine Aldunate
 Arturo Fontaine Talavera
 Bernardo de Claraval, nacido como Bernardo de Fontaine.
 Henri La Fontaine
 Jean de La Fontaine, poeta francés, nacido en 1621.
 Joan Fontaine, actriz estadounidense, nacida en 1917.
 Juan Andrés Fontaine, exministro de Economía de Chile.
 Just Fontaine futbolista francés nacido en 1933.
 Nicole Fontaine, política francesa.
 Pierre-François-Léonard Fontaine, (1762-1853), arquitecto francés.
 Véase también Percier y Fontaine
 Thérèse Bertrand-Fontaine